Халкон — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:

 Халкон — царь Коса;
 Халкон — царь Эвбеи;
 Халкон — мирмидонец, упомянутый в «Илиаде»;
 Халкон — спутник Антилоха.

Примечания